

Personen
Jan Broertjes, Nederlands politicus
Pieter Broertjes, Nederlands politicus en oud-hoofdredacteur

Overige
 Broertjes (serie), televisieserie van de VPRO